Соревнования по велоспорту на летних Олимпийских играх 2020 прошли с 24 июля по 8 августа. Спортсмены разыграли 22 комплекта медалей: 4 в шоссейных велогонках, 12 в трековых, 2 в маунтинбайке и 4 в BMX.

В сравнении с Олимпийскими играми 2016 года программа соревнований претерпела изменения. Впервые были разыграны медали в BMX-фристайле у мужчин и женщин, а также после перерыва в два олимпийских цикла, в программу игр вернулся мэдисон, в котором ранее разыгрывались медали с 2000 по 2008 года, а с 2012 года он был заменён на омниум.

Соревнования в шоссейных велогонках на Играх 2020 года прошли с 24 по 29 июля. Старт соревнований состоялся в парке Мусасиномори. Большая часть дистанции располагалась за пределами Токио, в том числе и на трассе формулы-1 Фудзи Спидвей. Дистанция шоссейной гонки у мужчин составила 234 км, а у женщин — 137 км.

Медали

Общий зачёт

Медалисты

Шоссейные гонки

Мужчины

Женщины

Трековые гонки

Мужчины

Женщины

Маунтинбайк

BMX

Квалификация 

Япония, как принимающая страна, получает 1 гарантированную квоту в соревнованиях BMX-гонках, BMX-фристайле и маунтинбайке и 2 квоты на каждый пол в групповой шоссейной велогонке. Большая часть спортсменов пройдет квалификацию на игры по результатам рейтинговых списков UCI, при этом некоторые квоты будут распределены в рамках чемпионатов мира или континентальных квалификационных соревнований.

Примечания

Ссылки 
 Велоспорт на официальном сайте летних Олимпийских игр 2020